jig (Ierse dans), een Ierse stepdance
chapelloise (onder andere ook: jig, Alemans Marsj, enzovoort), Europese groepsdans